Palazzo Toscana (in austriaco Palais Toskana), edificio storico di Vienna, residenza degli Asburgo-Lorena ramo di Toscana.
 Palazzo Toscana, detto anche Palazzo dei granduchi di Toscana (in ceco Toskánský palác), edificio storico di Praga, residenza dei Medici e degli Asburgo-Lorena ramo di Toscana.

Pagine correlate 
 Toscana (disambigua)